Виктор Гоголев:
 Гоголев, Виктор Леонтьевич (1912—1987) — Герой Советского Союза.
 Гоголев, Виктор Сергеевич (1929—1995) — советский и российский актёр, заслуженный артист Башкирской АССР.